Filip Pavlović ist der Name folgender Personen:

*Filip Pavlović (Darsteller) (* 1994), Reality-TV-Darsteller
Filip Pavlović (Radsportler) (* 1992), serbischer Radrennfahrer